19. Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie – zawody sportowe, które odbyły się w dniach od 8 do 11 grudnia w Szczecinie na Floating Arenie pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN – Ligue Européenne de Natation).

Klasyfikacja medalowa

Reprezentacja Polski

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
Zawody sportowe w Szczecinie
2011 w polskim sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Pływanie w Polsce